Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2004 года — соревнование по фигурному катанию среди юных спортсменов мира в сезоне 2003—2004, организованное Международным союзом конькобежцев (ИСУ).

Соревнования прошли в мужском, женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду. Юниорами, по правилам ИСУ, считались юноши и девушки, достигшие возраста 13 лет на 1 июля 2003 года, но не достигшие возраста 19 лет (кроме мужчин, выступающих в парах и танцах на льду, их возрастной предел — 21 год).

Чемпионат проходил с 29 февраля по 7 марта 2004 года в Гааге (Нидерланды) в Уайтхоф-центре.

Медальный зачёт

Результаты

Юноши

Девушки

Спортивные пары

Спортивные танцы 

 WD = спортсмены не закончили соревнования.

Ссылки 

 

Чемпионаты мира по фигурному катанию среди юниоров
2004 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2003/2004
Фигурное катание